Пилкохвіст український — підродина коників справжніх, рідкісна комаха, що живе на території Європи.
 Пилкохвіст український — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 Пилкохвіст український — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.